Појам  може да се односи на:
Селе (река у Француској), је река у Француској
Селе (река у Италији)
Селе (Лоар и Шер), насеље у Француској у департману Лоар и Шер
Селе (Мађарска)
Селе (Белуно), је насеље у Италији у округу Белуно, региону Венето